Carlo Piccardi ist der Name folgender Personen:

* Carlo Piccardi (Fußballspieler) (1919–1971), italienischer Fußballspieler
 Carlo Piccardi (Musikwissenschaftler) (* 1942), Schweizer Musikwissenschaftler